NerdFix je český internetový pořad vyráběný společností MediaRealms, jež převzala NerdFix spolu s audiovizuální produkcí od studia FiolaSoft, který každý den přináší novinky se světa filmů, seriálů, komiksů a knih.

Historie 
Předchůdcem NerdFixu byl pořad Filmové novinky, poprvé vysílaný 9. ledna 2014. Pořad byl vysílán na TV RELAX vždy ve čtvrtek večer ve 20:20. Původně měly díly cca 23 minut, poté byly o 10 minut zkráceny. Všech 226 dílů je dostupných online. Projekt Filmové novinky skončil na konci roku 2019.

První reportáž NerdFixu na stejném (ale přejmenovaném kanálu) byla vydána v listopadu 2019. V lednu 2020 (sic ještě ve zkušebním režimu) byl oznámen start nového projektu o novinkách v popkultuře.

Pořady 
NerdFix má hned několik originálních pořadů, avšak několik formátů bylo převzato od mateřského pořadu Indian.

Pravidelné 
90VTEŘIN NERDFIX - nejnovější informace ze světa filmů za 90 vteřin (moderuje Matylda Štancelová a Marek Čabák)

TOP 5 - pět zajímavostí ze svět filmů a seriálů (moderuje Lukáš Andrys)

Věčné duše - dobrodružství Dračího Doupěte (angl. Dungeons & Dragons), které začíná parta z Na tahu (moderují: Daniel Habrda, Jiří Korčák, Robert Bauer, Robert Sluka, Flowee Pospíšilová a Kuba Staněk)

Stream novinky - Přehled novinek na streamovacích platformách (moderuje: Marek Čabák)

NERDFIX SHOWTIME - Popkulturní talk-show (moderuje: Marek Čabák)

Nepravidelné 
Věčné kecy - pořad, který si Na tahu nadělili k nataženinám, si klade za cíl poskytnout divákům detailnější pohled do duší hráčů i jejich postav (moderuje Tomáš Otáhal)

Příručák pro Dračák - naučte se hrát stolní RPG rychle a zábavně, naučíme vás nejen jak správně házet kostkou, ale také jaké jsou výhody a můžete zažít skvělá dobrodružství

Na tahu One-Shoty - Mimo hlavní kampaň Věčných duší, streamujeme nepravidelně seance Dungeons & Dragons na různá témata. ( moderují: Daniel Habrda, Jiří Korčák, Robert Bauer, Robert Sluka, Flowee Pospíšilová a Kuba Staněk)

Redakce

Produkce 
 Marek Čabák - Killer
 Tomáš Otáhal - Gelu
 Vojta Šiman - Fluppy
 Tereza Krečová - Terka
 Filip Kraucher - Fiola
 Jan Bukva - Buk
 Jakub Cervinka - Cerv

Produkce pořadů a videí 
 Matylda Štancelová - M&ty
 Petr Duppal - Duppy
 Barbora Šalandová - wrii
 Andrea Olejárová - Fangorka
 Radoslav Marek - Radez

Divize Na tahu 
 Jiří Korčák - CaptainBigNose
 Daniel Habrda - Endy
 Flowee Pospíšilová - Flowee
 Kuba Staněk - JayAssCZ
 Robert Sluka - Shirou
 Robert Bauer - yuuchigo

Redakce webu 
 Jan Stehlík - Vurhor
 Ondřej Šrámek - Rhaegar
 Petr Šebor - petr-sebor-sebron
 Daniel Orság - DannyEl
 Petr Vítek - Rejn

Příležitostní pomocníci 

 Simona Rakovská - Simoditha

Odkazy

Reference

Související články 

 INDIAN - pořad o hrách pro každého
 FiolaSoft
 Blackhole
 TechFeed

Externí odkazy 

 Webové stránky pořadu NerdFix
 Webové stránky pořadu INDIAN – pořad o hrách pro každého
 Webové stránky pořadu TechFeed

Údržba:Články s referencemi v nadpisech
Vzniklo 2020
Webové seriály z roku 2020
České internetové stránky